Miejscowości w USA:
 Maza – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Towner
Gminy w USA:
 Maza (ang. Maza Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Towner